Yuasa peut faire référence à :

Personnes
Jōji Yuasa, 1929-,  compositeur japonais de musique contemporaine
Ken Yuasa, 1915-2010, chirurgien japonais
Masaaki Yuasa, 1965- , réalisateur et animateur japonais de films d'animation
Naoki Yuasa, 1983- ,  skieur alpin japonais
Noriaki Yuasa, 1933-2004, réalisateur japonais
Takuo Yuasa , 1949- , chef d'orchestre japonais
Toshiko Yuasa, 1909-1980, physicienne nucléaire japonaise
Yasuo Yuasa, 1925-2005, philosophe japonais
Yoshiko Yuasa, 1896-1990, spécialiste japonaise de la langue russe et traductrice de littérature russe

Géographie
Yuasa (Wakayama) un bourg du district d'Arida, dans la préfecture de Wakayama au Japon.

Autres
GS Yuasa, une entreprise japonaise fabriquant des batteries électriques